UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Sakai, также известный как UFC Fight Night 189 или UFC on ESPN+ 47 или UFC Vegas 28 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 5 июня 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою турнира Жаирзиньо Розенстрайк победил Аугусто Сакаи техническим нокаутом в первом раунде. В соглавном бою Марчин Тыбура победил техническим нокаутом Уолта Харриса в первом раунде.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного поединка турнира запланирован бой в тяжёлом весе между Жаирзиньо Розенстрайком и Аугусто Сакаи.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов.

Все 28 бойцов показали все в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

[*] Джонс непреднамеренно попал пальцем в глаз сопернику, после чего Патрик не смог продолжить бой.

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Сантьяго Понциниббио vs. Мигель Баеза
 Выступление вечера: Жаирзиньо Розенстрайк и Марчин Тыбура

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
9 июня после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Робби Лоулер (бывший #14) и Хамзат Чимаев (бывший #15) покинули Топ-15 полусреднего веса;

Антонина Шевченко (бывшая #15) покинула рейтинг Топ-15 женского наилегчайшего веса.

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night